Necker steht für:

 Necker (Fluss), rechter Zufluss der Thur bei Lütisburg, Wahlkreis Toggenburg, Kanton St. Gallen
 Necker SG, Ort am Fluss Necker in den Gemeinden Neckertal und Oberhelfenschwil im Wahlkreis Toggenburg, Kanton St. Gallen
 Necker (Maryland), Ort in den Vereinigten Staaten
 Necker Island (Hawaii), Insel im Nordwesten Hawaiis
 Necker Island (Britische Jungferninseln), eine der Britischen Jungferninseln

 Necker, niederländische Bezeichnung für den mythologischen Wassermann, siehe Wassermann (Mythologie)

Necker ist der Familienname folgender Personen:
 Albertine Necker de Saussure (1766–1841), Schweizer Schriftstellerin, Pädagogin und frühe Verfechterin der Bildung für Frauen
 Elisabeth Schürer-Necker (* 1950), deutsche Psychologin und Hochschullehrerin
 Gisela Necker (1932–2011), deutsche Aktivistin der Lesbenbewegung
 Horst von Necker (1903–1979), deutscher Offizier, zuletzt Generalmajor im Zweiten Weltkrieg
 Jacques Necker (1732–1804), Schweizer Bankier und französischer Finanzminister
 Karl Friedrich Necker (1686–1762), preußisch-schweizerischer Jurist sowie Hochschullehrer der Universität Genf
 Kurt Necker (* 1903; † unbekannt), Regierungspräsident des Regierungsbezirks Düsseldorf
 Louis Necker (1730–1804), Schweizer Physiker, Bankier und Enzyklopädist
 Louis Albert Necker (1786–1861), Geologe
 Ludwig Necker (1756–?), deutscher Kupferstecher
 Max Necker (1890–1968), deutscher Jurist und Politiker, Bürgermeister
 Moritz Necker (1857–1915), österreichischer Literaturhistoriker und -kritiker
 Noël Martin Joseph de Necker (1730–1793), belgischer Arzt und Botaniker
 Sarah Necker (* 1982), deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin
 Suzanne Necker (1739–1794), schweizerisch-französische Schriftstellerin und Philanthropin, siehe Suzanne Curchod
 Tyll Necker (1930–2001), deutscher Unternehmer

Siehe auch:

 Neckar